De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1992 werden op 31 januari, 1 en 2 februari 1992 gereden op de ijsbaan Tor Stegny te Warschau (Polen).

De Japanse Nami Nemoto en de Nederlander Jeroen Straathof werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1992
Schaatsen in Polen
Sportevenement in Warschau
 1992
Schaatsen